Santo Aleixo pode se referir a:

Cristianismo
 Santo Aleixo - santo da Igreja Católica
 Santo Aleixo - santo da Igreja Ortodoxa Romana

Topônimos 
 Santo Aleixo - ilha no estado brasileiro de Pernambuco
 Santo Aleixo - bairro do município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco
 Santo Aleixo - bairro do município de Magé, Rio de Janeiro
 Santo Aleixo - freguesia do concelho de Monforte, Portugal, terra dos famosos bonecos de Santo Aleixo
 Santo Aleixo da Restauração - freguesia do concelho de Moura, Portugal
 Santo Aleixo de Além-Tâmega - freguesia do concelho de Ribeira de Pena, Portugal

Desambiguação